Koblank ist der Familienname folgender Personen:

 David Emilius Heinrich Koblank (1791–1864), Lokalpolitiker in Berlin
 Otto Koblank (1885–1956), deutscher Politiker (SPD/USPD), MdL

Siehe auch:

 Die Koblanks, ein Romanzyklus von Erdmann Graeser
 Die Koblanks, eine Fernsehserie der ARD